Saliceto peut désigner :
 Saliceto, commune française, située dans le département de la Haute-Corse ;
 Saliceto, commune italienne, située dans la province de Coni, dans le Piémont.